Björkholm kan syfta på:

Personer
Rolf Björkholm – en svensk-finsk skådespelare.
Edit Björkholm – en finländsk författare.
Börje Björkholm – en svensk officer i Flygvapnet.
Sven Björkholm – en svensk jurist och ämbetsman.

Geografi 
 Björkholm (Snäckö, Geta, Åland), ö i Finland

Se även
Björkholmen
Lilla Björkholm
Norra Björkeholm
Get-Björkeholm